Aine – iryjska bogini miłości i płodności
 Aine – wieś w Indiach